Barrackpore ou Barrackpur est une ville indienne du Bengale-Occidental, mais peut se référer à :

Toponyme

, circonscription électorale du Lok Sabha (chambre basse en Inde) ;
  (ou Barrackpur), circonscription électorale du Vidhan Sabha (chambre basse de l'État du Bengale-Occidental) ;
 , ville du Bengale-Occidental ;
 , ville du Bengale-Occidental ;
 , une des cinq subdivision du district de North 24 Parganas, au Bengale-Occidental :
 , bloc de développement communautaire ;
 , bloc de développement communautaire.

, village de la région de Penal-Debe.